Count on Me pode ser:

Count on Me (canção de Whitney Houston e CeCe Williams)
Count on Me (canção de Bruno Mars)
Count on Me (canção de The Statler Brothers)

Desambiguação